The Pit (1914), een Amerikaanse film van Maurice Tourneur
The Pit (1981), een Canadese film van Lew Lehman